Sammakkosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sammakkosaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Sammakkosaaret (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar